

História 
 Cláudio — imperador romano
 Cláudio II — general romano

Geografia 
 Cláudio (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais, Brasil

Desambiguações de antropônimos